Vespa (voertuig), een Italiaans bromfiets-, scooter- en automerk
Hoornaars, een geslacht van wespen, ook wel Vespa genaamd